﻿
Панкра́ций морско́й () — вид луковичных растений семейства , произрастающих на песчаных морских побережьях (северное и восточное побережье Средиземного моря, а также западное и юго-восточное побережье Чёрного моря). Основная часть ареала этого растения — в Восточном Средиземноморье.

В России встречается только в Краснодарском крае на самом южном участке Черноморского побережья. Редкое растение, находящееся под угрозой исчезновения, занесено в Красную книгу России.

Название 
Название рода от древнегреческого «всесильный» (παν — весь, κράτος— сила). Видовое название — по месту произрастания (побережье моря).

Известен под англоязычными обиходными названиями: Sea-daffodil (морской нарцисс), Sand Lily (песчаная лилия) и Lily of St. Nicholas (лилия святого Николая).

Ботаническое описание 
Многолетнее растение с толстым безлистным цветоносом высотой 40—60 см. Луковица овальная, длиной 8—10 см, толщиной 4,5—6 см с бурыми плёнчатыми чешуями. Листья сизого цвета, прикорневые, широколинейной формы, шириной около 2 см, по длине равны цветоносу или короче его.

Соцветие — зонтик из 2—8 крупных белых ароматных цветков, заключённый в двулистное ланцетное крыло. Околоцветник воронковидный, диаметром 7—10 см, с длинной (5—7 см) воронковидно расширяющейся трубкой и 6-раздельным отгибом с узкими, линейно-ланцетными, отогнутыми назад долями. Привенчик колокольчатый, с 12 треугольными зубцами, сросшийся с основанием долей околоцветника. Цветёт панкраций морской в августе—сентябре.

Плод — овально-треугольная трёхгнёздная коробочка.

Размножается это растение семенами и вегетативно.

Примечания

Литература 

 
 

Амариллисовые
Флора Средиземноморья
Клумбовые растения
Комнатные растения